Sønderup er et flertydig stednavn:
 Sønderup (Flensborg) – bydel i Flensborg
 Sønderup (Rebild Kommune) – landsby i Sønderup Sogn (Rebild Kommune)
 Sønderup (Skive Kommune) – bebyggelse i Harre Sogn
 Sønderup (Slagelse Kommune) – landsby i Sønderup Sogn (Slagelse Kommune)
 Sønderup (Ringkøbing-Skjern Kommune) – bebyggelse i Nørre Vium Sogn